BMW E46 var fjerde generation af 3-serien fra bilfabrikanten BMW, og blev designet under ledelse af Chris Bangle. Bilen blev introduceret i marts 1998 som efterfølger for E36 og tilhørte den store mellemklasse.

Produktionen af E46-modellerne fandt sted på hovedfabrikken i München-Milbertshofen samt i Leipzig, Regensburg og Rosslyn i Sydafrika. Yderligere fabrikanter var Brilliance China Auto i Shenyang i Kina, Bavarian Auto Group i 6. oktober-byen i Egypten samt Avtotor i Kaliningrad i Rusland.

Modelhistorie 
E46 kom på markedet i slutningen af april 1998, ligesom normalt hos BMW først kun som sedan, med modificerede seks- og firecylindrede benzinrækkemotorer. Med M47-dieselmotoren byggede BMW for første gang en dieselmotor med direkte indsprøjtning.

I april 1999 kom en coupéudgave og kort tid efter den sekscylindrede dieselmotor M57, først kun i sedanmodellen, og i den i oktober 1999 introducerede og som normalt af BMW Touring betegnede stationcar.

Cabrioletmodellen fulgte i april 2000. I juni 2000 kom med 330i den første M54-motor, og i efteråret 2000 blev de andre M52TÜ-motorer afløst af stærkere M54-motorer.

I juni 2001 kom en Compact på basis af E46. For første gang kom der motorer med det nye Valvetronic, som i det få måneder senere begyndende nye modelår også blev monteret i de øvrige E46-versioner. Optisk adskilte Compact sig både foran og bagpå fra de andre karrosserivarianter.

Byggeperioder

Facelift 
I september 2001 fik sedan og Touring et facelift, hvor optikken blev lænet mod den året før modificerede 5-serie, dog ikke med ringe om positionslysene. Samtidig introduceredes en ny generation firecylindrede motorer med den variable ventilstyring Valvetronic. Den faceliftede model kunne kendes på de anderledes formede for- og baglygter og de fladere, bredere og øverst kantede BMW-nyrer.

I marts 2003 blev Coupé og Cabriolet modificeret, men adskilte sig lidt optisk fra sedanmodellen. Modellerne M3 og M3 CSL fik i deres samlede byggetid intet facelift. Kun baglygterne blev erstattet af let modificerede lygter med LED-teknik.

Også Compact fik i marts 2003 en optisk opfriskning, hvor baglygterne af klart glas blev erstattet af komplet røde baglygter.

Dog kunne E46 Compact ikke fortsætte forgængerens succes og blev et flop. Produktionen blev indstillet i december 2004 efter kun tre års byggetid. BMW lærte af fejlen og konstruerede som efterfølger BMW 1-serien, en selvstændig modelserie som i den lille mellemklasse konkurrerer med bl.a. Audi A3 og Volkswagen Golf.

I marts 2005 introduceredes efterfølgeren for sedanmodellen, E90. Touring-modellen, E91, fulgte i september 2005, Coupé (E92) i september 2006 og Cabriolet (E93) i marts 2007.

Motorer

Alpina

Priser 
Priser for modelår 2003
 1 Alle modeller med undtagelse af 318d fås også med automatgear. Merprisen er 47.000 kr. for 4-cylindrede modeller og 48.500 kr. for 6-cylindrede modeller.
 ² Afrundet til nærmeste hele hundreder.
 3 "Ci/Cd" betegnelsen anvendes i stedet for "i/d" for Coupé og Cabriolet modellerne.
 4 "ti/td" betegnelsen anvendes i stedet for "i/d" for Compact modellerne.

Kilder 

 BMW 316i/318i/320i/325i/325xi/330i/330xi/320d/330d/330xd instruktionsbog, august 2000
 BMW 316i/318i/320i/325i/325xi/330i/330xi/318d/320d/330d/330xd instruktionsbog, marts 2002

Eksterne henvisninger 

E46
Store mellemklassebiler
Baghjulstrukne biler
Biler introduceret i 1998
Biler fra 1990'erne
Biler fra 2000'erne
Coupéer
Cabrioleter
Stationcars